Muggio kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Báia di Múggia, vik, Friuli-Venezia Giulia, 
 Muggia, Friuli-Venezia Giulia, kommun, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 
 Muggiò, kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza,

Schweiz 

 Muggio, Ticino, ort, 

Robotskapade Italienförgreningar